Бенак може да се односи на:

 Бенак (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Бенак (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена
 Бенак (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Бенак ет Казнак, насељено место у Француској, у департману Дордоња